Untamed est le titre original de :
 Untamed, un film américain réalisé par Clifford Smith, sorti en 1918 ;
 Indomptée, un film américain réalisé par Jack Conway, sorti en 1929 ;
 Tant que soufflera la tempête, un film américain de Henry King sorti en 1955.

Autre 
 Untamed est parcours de montagnes russes de Canobie Lake Park.
Untamed est parcours de montagnes russes de Walibi Holland.

Voir aussi